Jason Davis peut faire référence à :

 Jason Davis (1983-) : joueur américain de football américain ;
 Jason Davis (1984-2020) : acteur américain ;
 Jason Davis (?-?) : acteur américain ayant notamment joué dans la série Prison Break ;
 Jason Davis (1980-) : ancien joueur américain de baseball ;
 Jason Davis (1982-) : boxeur américain ;
 Jason Davis (1984-) : joueur de football des Bermudes ;
 Jason Davis, alias Jabba (1973-) : acteur et personnalité de la télévision et de la radio australien.

Homonymie de personnes
Homonymie